

Geografia 
 Ingenio – sito archeologico del Perù
 Ingenio – città della Spagna

Persone 
 Ingenio – leggendario re britannico

Cinema 
 Ingenious – film del 2009